

Astronomia
 2190 Coubertin – asteroide della fascia principale

Persone
 Charles de Coubertin – pittore francese
 Pierre de Coubertin – dirigente sportivo, pedagogista e storico francese